Uranium steht für:

 das chemische Element Uran
 Uranium City, Gemeinde im Nordwesten der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Uranium One, Uran- und Metallbergbaugesellschaft
 Pokémon Uranium, Computerspiel
 Uranium (Fernsehsendung), amerikanische Heavy-Metal-Musiksendung, 2002–2005 auf MMUSA/Fuse TV
 lateinischer Name der antiken griechischen Stadt Ouranion in Karien

Siehe auch:
 Uran (Begriffsklärung)